Antonio Gomes Mesquita, o Índio da Armada, foi um pugilista, que começou sua carreira na década de 1930, sendo natural de Santos, São Paulo. Ele foi o primeiro de uma família de boxeadores, tendo campeões como seus descendentes. Índio é considerado o primeiro grande nome santista desta modalidade.

História 

O santista Antonio Gomes Mesquita começou sua carreira nos anos 1930. Seu apelido, Índio da Armada, pelo qual era chamado por atletas e conhecidos, se deu pelo fato de ter ascendência indígena e também por ter passado pela Marinha do Brasil.

Ele foi pai de Aelio Mesquita, que foi treinador e atuou como revelador de talentos nos anos 1980, em Guarujá, também no litoral de São Paulo.

Títulos 

Atleta da categoria leve, o Índio da Armada sagrou-se campeão brasileiro duas vezes. A primeira foi em 1938, superando o oponente Jack Tigre. A segunda, dois anos mais tarde, ao triunfar sobre Vicente Rodrigues.

Cartel 

Conforme o site especializado Box Rec, o Índio da Armada lutou entre 1935 e 1951. Neste período, ele disputou 66 lutas. Destas, ganhou 43, sendo 14 por nocaute, perdeu 16 e teve sete lutas sem resultado.

O primeiro combate de sua carreira foi contra Jack Victrola. Realizada no Estádio Brasil, no Rio de Janeiro, a luta teve os santista como vencedor.

A última vez que o Índio da Armada pisou no ringue foi em 7 de abril de 1951, no ginásio do estádio do Pacaembu, em São Paulo. Seu adversário foi Kaled Curi. O santista perdeu.

Referências 

Pugilistas de São Paulo